Afrikaanse nimmerzat
Indische nimmerzat
Maleise nimmerzat